Гідроксиди заліза — неорганічні сполуки, що складаються з атому феруму та гідроксид-іонів.

Отримання 
Оскільки оксиди заліза з водою не реагують, то гідроксиди одержують шляхом дії лугів на розчини солей заліза. Наприклад:
 FeSO4 + 2NaOH = Fe(OH)2 ↓ + Na2SO4
 FeCl3 + 3NaOH = Fe(OH)3 ↓ + 3NaCl

Дигідроксид заліза Fe(OH)2 утворюється у вигляді драглистого осаду блідо-зеленого кольору. Під дією кисню повітря легко окислюється і перетворюється в бурий осад Fe(OH)3.

Тригідроксид заліза Fe(OH)3 утворюється у вигляді драглистого осаду бурого кольору.

Хімічні властивості 
Обидва гідроксиди у воді та їдких лугах не розчиняються, а в кислотах розчиняються легко. Наприклад:
 Fe(OH)2 + 2HCl = FeCl2 + 2H2O
 Fe(OH)3 + 3HCl = FeCl3 + 3H2O

Джерела 
 

З
Сполуки заліза